Darboy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Darboy (1813-1871), ecclésiastique français, évêque de Nancy puis archevêque de Paris.

Odonyme 
 Rue Darboy, voie du  de Paris en France.

Patronyme français